Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute à Osaka du 8 au .

Heather Watson remporte le simple dames. En finale, elle bat Chang Kai-Chen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2012)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Japon
Sport au Japon en 2012
Tennis en octobre 2012
Événement sportif à Osaka